Bestialità – sinonimo di brutalità, violenza
Bestialità – sinonimo di zooerastia
Bestialità – film del 1976 diretto da Peter Skerl e George Eastman